Barucha ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Barucha (* 1979), deutscher Bobfahrer
 Patrizia Barucha (* 1983), deutsche Fußballspielerin
 Stefan Barucha (* 1977), deutscher Bobfahrer
 Uwe Barucha (* 1955), deutscher Leichtathlet